Obratov ist der Familienname folgender Personen:

 Dania Obratov (* 1997), kroatisch-niederländische Rennrodlerin
 Daria Obratov (* 1989), kroatisch-niederländische Rennrodlerin